Onze navires de guerre de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Blonde :
 le , un vaisseau français de  rang de 32 canons, capturé en 1760 par le HMS Aeolus, détruit en 1782 ;
 le , un vaisseau de  rang de 32 canons, prévu pour être lancé en 1783, peu de choses connues à son égard ;
 le , un vaisseau de  rang de 32 canons, lancé en 1877, vendu e 1805 ;
 le , un vaisseau français de  rang de 28 canons, capturé par le  et le , vendu en 1794 ;
 le HMS Blonde, un vaisseau français de  rang de 38 canons, capturé en 1782, nommé  puis HMS Blonde en 1805, détruit en 1811 ;
 le HMS Blonde, nom initialement prévu pour un vaisseau de  rang de 36 canons, renommé  avant son lancement en 1813 ;
 le , un vaisseau de  rang de 46 canons, lancé en 1819, utilisé dans le service portuaire après 1850, renommé HMS Calypso en 1870, vendu en 1895 ;
 le HMS Blonde, une frégate de la , quille posée en 1860, construction stoppée en 1863 ;
 le HMS Blonde, une frégate renommée  en 1873 avant son lancement ;
 le , un croiseur de la , lancé en 1899, vendu en 1905 ;
 le , croiseur éclaireur lancé en 1910, vendu en 1920.

Nom de bateau de la Royal Navy